Lobsang Tendzin (-1723), un khan koshut des Oirats.
 Lobsang Tenzin, (Samdhong) (1939), Samdhong Rinpoche et le Premier ministre de l'Administration centrale tibétaine.
 Lobsang Tenzin Jigme Yeshi Gyantso Kirti Rinpoché, chargé des affaires religieuses en 1997-99 pour le gouvernement tibétain en exil
 Lobsang Tenzin Chökyi Gyaltsen, le toulku tibétain de Shingsa Rinpoché
 Lobsang Tenzin (ermite), un résistant, ancien prisonnier et un yogi tibétain connu pour sa maîtrise du toumo.